Бањуелос има више значења:

 Бањуелос (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бањуелос, Гранерос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бањуелос (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику